Cassingham ist der Familienname folgender Personen:

 John W. Cassingham (1840–1930), US-amerikanischer Politiker
 Randy Cassingham (* 1959), US-amerikanischer Humorist und Journalist